Dimetopia homocarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av Aleksandr Andrejevitj Bunge. Dimetopia homocarpa ingår i släktet Dimetopia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
homocarpa